Prvu hrvatsku kuglačku ligu za žene za sezonu 2014./15. je osvojila ekipa "Mlaka" iz Rijeke

Prva liga 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr  
 kuglacki-savez-os.hr  
 kuglacki-savez-os.hr, ljestvica

Druga liga

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr  
 kuglacki-savez-os.hr  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica

Istok 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr   
 kuglacki-savez-os.hr, ljestvica  
 kuglacki-savez-os.hr, rezultati

Zapad / Jug 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr   
 kuglacki-savez-os.hr, 18. kolo i ljestvica

Unutrašnje poveznice  
 Prva hrvatska kuglačka liga za žene

Vanjske poveznice 
 zg-kuglanje.hr, Zagrebački kuglački savez  
 kuglacki-savez-os.hr, Kuglački savez Osječko-baranjske županije

Izvori 
 

  

2014-15